Натуральне число 143
 143 рік до нашої ери
 143 рік нашої ери